Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001.

В плей-офф приняли участие 8 клубов, занявших первые два места в группах на втором групповом этапе. Матчи плей-офф начались 3 апреля 2001 года, а закончились 9 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 23 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Победителем стала мюнхенская «Бавария».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 16 марта 2001 года в Женеве. Первые матчи были сыграны 3-4 апреля 2001 года. Ответные — 17-18 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 1-2 мая 2001 года. Ответные — 8-9 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги чемпионов розыгрыша 2000/01 состоялся 23 мая 2001 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2000/2001